Луца-Врахос е 3 km пясъчен плаж на гръцкото йонийско крайбрежие. Притежава син флаг.

Този плаж е най-просторния пясъчен такъв по цялото йонийско балканско крайбрежие, и не само по гръцкото, но и по албанското.

Носи името си по двете села северно и южно на ивицата му – Луца и Врахос. Намера се на няколко km южно от Амудия, на границата между историческите Теспротия и Амбракия. Посещава се главно от туристи от Република Сърбия и Република Македония.

Външни препратки 
 Луца-Врахос

Плажове в Гърция
Йонийско море
География на Епир
Дем Парга